Loubier ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Loubier (* 1932), kanadischer Politiker und Minister
 Hans Loubier, bis 1914 Jean Loubier, (1863–1931), deutscher Bibliothekar und Eindbandforscher
 Jean-Marc Loubier (* 1953), französischer Schriftsteller und Journalist
 Yvan Loubier (* 1959), kanadischer Politiker